Fernando Díaz puede referirse a las siguientes personas:

 Fernando Díaz (conde de Lantarón y Cerezo), noble del siglo , hijo del conde Diego Rodríguez.
 Fernando Díaz (conde) (antes de 1046–c.1108), miembro del linaje de los Flaínez, hijo de Diego Fernández y hermano de Jimena Díaz, la esposa de El Cid.
 Fernando Díaz Gudiel (m. 1278), noble castellano, señor de Torre de Estebán Hambrán, y alcalde mayor de Toledo.
 Fernando Díaz de Haro (c. 1282-después de 1322), hijo de Diego López V de Haro, señor de Vizcaya y de su esposa Violante de Castilla.
 Fernando Díaz de Valderrama, historiador, domínico y biógrafo sevillano del siglo , más conocido por el seudónimo Fermín Arana de Varflora.
 Fernando Díaz (capitán) (m. 1816), marino venezolano que participó en la Guerra de Independencia de Venezuela.
 Fernando Díaz de Mendoza y Valcárcel (1810-1884), VII conde de Balazote, IV conde de Lalaing y IV marqués de Fontanar.
 Fernando Díaz de Mendoza (1862-1930), actor español, nieto de Fernando Díaz de Mendoza y Valcárcel, también VII marqués de San Mamés, VI de Fontanar,  IX conde de Balazote y VI conde de Lalaing.
 Fernando Díaz Giles (1887-1960), músico español.
 Fernando Díaz de Mendoza y Guerrero (1897–1942), actor español.
 Fernando Díaz Ramírez, abogado, profesor y rector fundador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gobernador interino en 1927.
 Fernando Díaz-Plaja (1918-2012), historiador, escritor y periodista español.
 Fernando Díaz Domínguez (n. 1932), artista cubano.
 Fernando Díaz (entrenador) (n. 1961), exfutbolista y actual director técnico de fútbol chileno.
 Fernando Díaz de la Guardia (n. 1972), periodista y presentador de televisión español.
 Fernando Díaz (n. S XVIII), político peruano.